2 Unlimited — сформированная в 1991 году бельгийско-нидерландская евродэнс-группа.

Биография 

Проект был задуман бельгийскими продюсерами Жан-Полем Де Костером (Jean-Paul DeCoster) и Филом Вильде (Phil Wilde) и получил мировую известность с исполнителями Рэем Слейнгардом (Raymond Lotar Slijngaard) и Анитой Дот (Anita Daniëlle Doth). За 5 лет выступлений 2 Unlimited снискала мировой успех: 16 хитов группы (включая «Get Ready for This», «Twilight Zone», «No Limit», «Tribal Dance» и «Let the Beat Control Your Body») попадали в чарты разных стран, а общий тираж дисков группы превысил 18 миллионов.

В 1996 году группу покинули оба участника. В 1998 году второй состав не снискал былой славы и популярности, и в 1999 году проект был закрыт.

11 апреля 2009 года Рэй Слейнгард и Анита Дот впервые за 13 лет вместе выступили на концерте «Я люблю 90-е» («I Love The 90s»), прошедшем в бельгийском городе Хасселт. В январе 2010 года они записали сингл «In Da Name of Love», а в 2011 — «Nothing 2 Lose» (саундтрек к боевику «Мрачный Амстердам») — и выпустили их под именем Ray & Anita. 11 июля 2012 года было объявлено о том, что Ray & Anita вновь будут работать с Де Костером, под прежним названием 2 Unlimited.

В 2010 году Аните диагностировали рак груди, но она продолжила выступать с Рэем, насколько это было возможно. В 2011 году после курсов химиотерапии болезнь отступила.

В 2013 и 2014 годах 2 Unlimited дали серию сольных концертов, а также приняли участие в фестивале Acceleration 2014, который включает в себя авто- и мотогонки, совмещённые с концертными выступлениями, а также на «Супердискотеке 90-х» в России.

C 2016 года в дуэте новая вокалистка Kim Vergouwen. Анита Дот уходит, чтобы улучшить состояние здоровья и заняться сольным творчеством.

9 августа 2020 года 2 Unlimited выступили на третьем ежегодном фестивале танцевальной музыки в Кельце, Польша.

Дискография 

Альбомы

 1992 — Get Ready!
 1993 — No Limits!
 1994 — Real Things
 1998 — II

Сборники
 1995 — Hits Unlimited
 2004 — The Complete History
 2006 — The Hits

Альбомы ремиксов
 1993 — Power Tracks
 1998 — Non-Stop Mix Best
 2001 — Greatest Hits Remixes
 2003 — Trance Remixes
 2006 — Greatest Remix Hits

Синглы

 «Get Ready for This» (1991)
 «Twilight Zone» (1992)
 «Workaholic» (1992)
 «The Magic Friend» (1992)
 «No Limit» (1993)
 «Tribal Dance» (1993)
 «Faces» (1993)
 «Break the Chain» (1993)
 «Maximum Overdrive» (1993)
 «Where are You Now» (1993, 7", Promo)
 «Let the Beat Control Your Body» (1994)
 «The Real Thing» (1994)
 «Here I Go» (1995)
 «No One» (1995)
 «Nothing Like the Rain» (1995)
 «Do What’s Good For Me» (1995)
 «Kids Like You and Me» (1995)
 «Jump For Joy» (1996)
 «Spread Your Love» (1996)
 «Wanna Get Up» (1998)
 «The Edge of Heaven» (1998)
 «Never Surrender» (1998)
 «Closer 2 U» (1999)
 Ray & Anita — «In Da Name of Love» (2010)
 Ray & Anita — «Nothing 2 Lose» (2011)

VHS & DVD 

 Get Ready! The Videos! (1992)
 No Limits! The Videos! (1993)
 Megahits Video (1993)
 Beyond Limits (1994)
 Hits Unlimited (1995)
 The Complete History (2004)
 Hits Unlimited — The Videos (2004)
 Greatest Remix Hits (2006)

См. также 
 La Bouche
 Captain Hollywood Project
 E-Rotic
 Fun Factory

Примечания

Ссылки 
 Дискография на Discogs.com 
 Официальный сайт 2 Unlimited
 
 

2 Unlimited